Il singolare del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Patrick McEnroe 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Richey Reneberg (quarti di finale)
 Petr Korda (secondo turno)
 Luiz Mattar (secondo turno)

 Marcelo Filippini (primo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Patrick McEnroe (finale)
 Gary Muller (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago Grand Prix 1991
ATP Tour 1991